Takeshi Urata  född 1947, död 15 december 2012, var en japansk astronom.

Han var verksam vid Nihondaira-observatoriet i Shizuoka.

Minor Planet Center listar honom som T. Urata och som upptäckare av 642 asteroider. Majoriteten tillsammans med andra astronomer.

Han upptäckte tillsammans med Tsuneo Niijima, den periodiska kometen 112P/Urata-Niijima.

Asteroiden 3722 Urata är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av T Urata

Referenser 

Män
Födda 1947
Avlidna 2012
WP:Projekt Japan
Japanska astronomer under 1900-talet
Japanska astronomer under 2000-talet